|-
| 144901 - || || 19 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144902 - || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144903 - || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144904 - || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144905 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144906 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144907 Whitehorne || || 16 de desembre de 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 144908 - || || 18 de desembre de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 144909 - || || 16 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144910 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144911 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144912 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144913 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144914 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144915 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144916 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144917 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144918 - || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144919 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144920 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144921 - || || 4 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 144922 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144923 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144924 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144925 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144926 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144927 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144928 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144929 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144930 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144931 - || || 2 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144932 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144933 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144934 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144935 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144936 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144937 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144938 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144939 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144940 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144941 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144942 - || || 3 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 144943 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144944 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144945 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144946 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144947 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144948 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144949 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144950 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144951 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144952 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144953 - || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144954 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144955 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144956 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144957 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144958 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144959 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144960 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144961 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144962 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144963 - || || 3 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144964 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144965 - || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144966 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144967 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144968 - || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144969 - || || 1 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144970 - || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144971 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144972 - || || 7 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 144973 - || || 8 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144974 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144975 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144976 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144977 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144978 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144979 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144980 - || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144981 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144982 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144983 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144984 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144985 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144986 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144987 - || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144988 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144989 - || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 144990 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144991 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144992 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144993 - || || 9 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 144994 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 144995 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144996 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144997 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144998 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 144999 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145000 - || || 12 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-|}

4